Пона́рин Яков Петрович (29 октября 1934, Шишкино —  17 декабря 2008) — российский и советский математик, педагог-математик, автор пособий по элементарной геометрии. Автор учебников по геометрии.

Краткая биография 
Понарин Яков Петрович родился  29 октября 1934 году в д. Шишкино Лебяжского района Кировской области. С 1943 по 1950 год учился в семилетней школе. Затем окончил Нолинское педагогическое училище. В 1964 году окончил аспирантуру при кафедре геометрии Кировского педагогического института. С 1964 г. по 1968 г. работал старшим преподавателем кафедры математики в Коми государственном педагогическом институте (ныне Институт педагогики и психологии СыктГУ), затем заведующим кафедрой алгебры и геометрии. С 1973 по 1981 год заведующий кафедрой математики Запорожского пединститута. С 1984 года кандидат физико-математических наук. С 1984 по 2008 год работал на разных должностях кафедры геометрии Кировского педагогического института им. В. И. Ленина, которая в 1989 г. преобразована в кафедру алгебры и геометрии.

Научная и образовательная деятельность 
Сферой научных интересов Понарина была геометрии симплексов в евклидовых и неевклидовых пространствах. Им были интерпретированы базовые понятия математической статистики. Выступал с докладами на множестве конференций.

Внёс вклад в школьную геометрию в России, как автор множества специализированных учебников по геометрии.

Публикации 
Понарин автор около 70 публикаций, в том числе учебники для студентов и старшеклассников и статьи.

Книги 

 Понарин Я. П., Скопец З. А. Геометрия тетраэдра и его элементов. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1974.
 Понарин Я. П. Перемещения и подобия плоскости. Киев: Радянська школа, 1981.
 Понарин Я. П., Г.П. Недогарок. Решение геометрических задач векторным методом. Запорожье: Запорожский пед. ин-т, 1982.
 Понарин Я. П. Аналитическая геометрия проективной плоскости. Киров: Кировский пед. ин-т, 1988.
 Понарин Я. П. Математика геометрии с аффинной базой. Киров: Кировский пед. ин-т, 1991.
 Понарин Я. П. Геометрия для 7–11 классов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1977.
 Понарин Я. П. Изображение фигур в параллельных проекциях. Киров: Вятский гос. пед. ун-т, 1999.
 Понарин Я. П. Преобразования пространства. Киров: Вятский гос. пед. ун-т, 2000.
 Понарин Я. П. Алгебра комплексных чисел в геометрических задачах. М.: МЦНМО, 2004.
 Понарин Я. П. Геометрия: планиметрия, преобразования плоскости. М.: МЦНМО, 2004.
 Понарин Я. П. Геометрия: стереометрия, преобразования пространства. М.: МЦНМО, 2006.
 Понарин Я. П. Элементарная геометрия. Т. 1. Планиметрия, преобразования плоскости (3-е изд.). М.: МЦНМО, 2018. 312 с.
 Понарин Я. П. Элементарная геометрия. Т. 2.  Стереометрия, преобразования пространства (3-е изд.)/ ред. А. В. Семенов. М.: МЦНМО, 2018. 256 с.
 Понарин Я. П. Элементарная геометрия. Т. 3. Треугольники и тетраэдры (3-е изд.). М.: МЦНМО, 2018. 191 с.
 Понарин Я. П. Аффинная и проективная геометрия. М.: МЦНМО, 2009. 288 с.
 Понарин Я. П. Конструктивная геометрия. М.: МЦНМО, 2009.

Статьи 

 Понарин Я. П. Вычисление площадей // Квант. 1976. № 7.
 Понарин Я. П.  Гармонический четырехугольник // Квант. 1991. № 10.

Увлечения 
Хобби - переплёт книг, как у Майкла Фарадея.

Примечания

Литература 

 Вечтомов Е. М., Вечтомов Е. М., Рубанов И. С., Чермных В. В. Геометр Яков Петрович Понарин // Полином. — 2009. — № 4.  — С. 116–125.
 Помелов В. Понарин Яков Пестрович // Энциклопедия земли Вятской, Т. 6. Знатные люди, 1996. —C. 347.
 Помелов В. Психологи и педагоги Вятского края. Киров, 1993. — С. 78.

Математики СССР
Педагоги СССР
Преподаватели
Выпускники Вятского гуманитарного университета
Преподаватели вузов СССР
Авторы учебников по геометрии
Популяризаторы математики